Фрутланд има више значења:
 Фрутланд (Северна Каролина)
 Фрутланд (Ајова)
 Фрутланд (Ајдахо)
 Фрутланд (Мериленд)